Tettigoniopsis är ett släkte av insekter. Tettigoniopsis ingår i familjen vårtbitare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vårtbitare
Tettigoniopsis